Ecovía o Ecovia, puede referirse a:
Ecovía, un sistema de transporte masivo del Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador).
Ecovía, un sistema de transporte masivo del Área Metropolitana de Monterrey (México).
Ecovia S.A., una compañía dedicada a la ingeniaría civil y medioambiental con sede en España.